Komorek ist der Familienname folgender Personen:

 John Joseph Komorek (* 1918), US-amerikanischer Erziehungswissenschaftler
 Rudolf Komorek (1890–1949), österreichischer Missionar
 Michael Komorek (* 1964), deutscher Pädagoge und Professor für Didaktik der Physik